Huis Oranje-Nassau, uit Midden-Duitsland afkomstig adelsgeslacht
 Stamboom Oranje-Nassau
 Van Oranje-Nassau van Amsberg, de naam van een sinds 2002 bestaand Nederlands adellijk geslacht.
 Oranje Nassau Groningen, een voetbalclub uit Groningen.
 Oranje Nassau Almelo, een voetbalclub uit Almelo.
 Oranje-Nassau (mijnen), een particulier mijnbouwbedrijf in Zuid-Limburg voor de winning van steenkool.